Ó meu Menino Jesus, canção tradicional da Beira Alta e Beira Litoral.
 Ó meu Menino Jesus, canção tradicional de Campo Maior (Portugal).
 Ó meu Menino Jesus, canção tradicional de Carvoeiro (Mação).
 Ó meu Menino, canção tradicional de Pias (Serpa) e São Matias (Beja).

Desambiguações de música